Thorun ist

 eine ältere deutsche Schreibweise der einst preußischen Stadt Thorn, seit 1920 Toruń, Polen
 eine sächsische Burg, Burg Thorun

Thorun ist der Familienname folgender Personen:
 Eckhard Thorun (* 1938), deutscher Ringer
 Gustav Thorun (1892–1939), deutscher Politiker (KPD)
 Walter Thorun (1921–2010), deutscher Sozialarbeitswissenschaftler

Siehe auch:
 Thoron